Гулево — название населённых пунктов:

Россия

Калужская область 
 Гулево — село в Калужской области

Украина 
 Гулево — село в Добропольском районе Донецкой области.